Die Liste der Mannschaftskader der Extraliga (Slowakei, Schach) 2017/18 enthält alle Spieler, die für die slowakische Extraliga im Schach 2017/18 gemeldet wurden, mit ihren Einzelergebnissen.

Allgemeines 

Die Mannschaften konnten maximal 20 Spieler melden, allerdings schöpften nur drei Mannschaften das Kontingent aus. Nicht alle gemeldeten Spieler kamen auch zum Einsatz. Während ŠK Prakovce und TJ INBEST Dunajov mit je 11 eingesetzten Spielern auskamen, spielten beim ŠK AQUAMARIN Podhájska 18 Spieler mindestens eine Partie. Insgesamt kamen 166 Spieler zum Einsatz, von denen 19 keinen Wettkampf versäumten. Punktbeste Spieler mit je 9 Punkten waren Martin Mrva (REINTER Snina), Milan Pacher (ŠK Slovan Commander Bratislava) und Máté Bagi (ŠK Dunajská Streda). Von diesen spielte Mrva 10 Partien, Pacher und Bagi je 11. Mit Olivér Mihók (ŠK AQUAMARIN Podhájska) und Tibor Čajka (ŠK Osuské) erreichten zwei Spieler 100 %, von diesen spielte Mihók zwei Partien, Čajka eine.

Legende 

Die nachstehenden Tabellen enthalten folgende Informationen:

 Nr.: Ranglistennummer
 Titel: FIDE-Titel zu Saisonbeginn (Eloliste vom September 2017); GM = Großmeister, IM = Internationaler Meister, FM = FIDE-Meister, WGM = Großmeister der Frauen, WIM = Internationaler Meister der Frauen, WFM = FIDE-Meister der Frauen, CM = Candidate Master, WCM = Candidate Master der Frauen
 Elo: Elo-Zahl zu Saisonbeginn (Eloliste vom September 2017), wenn diese Zahl eingeklammert ist, handelt es sich um eine nationale Wertung
 Nation: Nationalität gemäß Eloliste vom September 2017; AUT = Österreich, CAN = Kanada, CRO = Kroatien, CZE = Tschechische Republik, HUN = Ungarn, POL = Polen, ROU = Rumänien, SVK = Slowakei, UKR = Ukraine
 G: Anzahl Gewinnpartien
 R: Anzahl Remispartien
 V: Anzahl Verlustpartien
 Pkt.: Anzahl der erreichten Punkte
 Partien: Anzahl der gespielten Partien
 Elo-Perf.: Elo-Performance (bei mindestens 5 Partien)
 Normen: erreichte Normen

ŠK Dunajská Streda

ŠK Prakovce - www.sachovetreningy.sk

REINTER Snina

ŠK Slovan Commander Bratislava

ŠK Modra

TJ INBEST Dunajov

ŠKŠ Dubnica nad Váhom

Liptovská šachová škola

ŠK AQUAMARIN Podhájska

ŠK Osuské

ŠK Junior CVČ Banská Bystrica

ŠO TJ Slávia UPJŠ Košice

Weblinks 

 Saisonübersicht bei chess-results.com

Extraliga (Slowakei, Schach)
Schach 2017
Schach 2018